Sociologia: Aplicació del concepte de funció a la vida social a partir d'Émile Durkhaim Funcionalisme (sociologia).
 Antropologia: Corrent de pensament antropològic associat a Radcliffe-Brown i els seus deixebles Funcionalisme estructural.
 Psicologia: Funcionalisme (psicologia).
 Política: Funcionalisme (política).
 Lingüística: Funcionalisme (lingüística).
 Arquitectura: En arquitectura (incloent el moble i el disseny) valoració de l'adaptació de la forma de l'objecte a la finalitat de l'obra Funcionalisme (arquitectura).